Алекса́ндр Миха́йлович Пискарёв (18 ноября 1949, Иваново, РСФСР, СССР) — советский футболист, нападающий; советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР (1987).

Карьера 
Сводным братом Пискарёва является футболист ивановского «Текстильщик» и ленинградского «Динамо» Мастер спорта СССР Борис Карасёв. Именно он привел Александра в футбольную секцию.

Клубная 
Играл в чемпионатах СССР за ивановский «Текстильщик» с 1968 по 1970, московский «Спартак» с 1971 по 1975, ростовский СКА с 1976 по 1977.

Серебряный призёр чемпионата СССР 1974 года. Обладатель Кубка СССР 1971 года. Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы 1972 года.

Тренерская 
Возглавлял московскую «Красную Пресню» (1980—1983), юношеские, юниорские и молодёжные сборные СССР, СНГ и России (1984—1997). Под его руководством юношеская (до 17) сборная СССР заняла второе место на чемпионате Европы (1987) и первое на чемпионате мира (1987).

В 1998 принял приглашение литовской команды «Кареда» (Шяуляй). За 2 года команда при нём стала победителем (1998) и серебряным призёром (1999) чемпионата Литвы, обладателем Кубка Литвы (1999).

В 2000 вернулся в Россию, возглавлял подмосковные «Химки» (2000). В декабре 2000 — июле 2001 — главный тренер минского «Динамо». При нём «Динамо» дошло до третьего раунда Кубка Интертото.

В 2002 работал с российским «Мострансгазом» из Газопровода. В 2003 входил в тренерский штаб махачкалинского «Анжи». В январе-мае 2004 возглавлял казахстанский «Восток» Усть-Каменогорск. Во второй половине 2004 года тренировал «МТЗ-РИПО» из Минска.

В 2005 вновь оказался в Литве, став главным тренером «Каунаса». Однако довольно скоро покинул клуб — встретившись в еврокубках с английским «Ливерпулем», команда дома проиграла 1:3. После игры Пискарев покинул команду.

С декабря 2005 по февраль 2010 года — тренер СДЮШОР «Спартак» (Москва).

В 2012 году был руководителем программы развития молодёжного футбола ФК «Сибирь» (Новосибирск).

Семья 
Сын Андрей Пискарёв (род. 1981) также был футболистом и выступал на позиции полузащитника за ряд команд, с которыми работал отец.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Восток» (Усть-Каменогорск)
 Спорт-Экспресс Футбол. Личный архив. Александр Пискарёв

Футболисты СССР
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Спартак» Рязань
Игроки ФК «Пресня»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Заслуженные тренеры РСФСР
Тренеры ФК «Пресня»
Тренеры ФК «Анжи»
Тренеры ФК «Химки»
Тренеры ФК «Динамо» Минск
Тренеры ФК «Партизан» Минск
Тренеры ФК «Восток»
Тренеры ФК «Каунас»
Футбольные функционеры России